Daerden est un nom de famille néerlandophone très répandu dans la province du Limbourg en Belgique. Il existe plusieurs hypothèses concernant sa signification : 

une variante comprimée  de Van Aerden (de la terre)
une variante adoucie de Médard
une adaptation des noms de famille francophones Dardenne, Darden et D'Ardenne.

Patronyme 
Il est notamment porté par :
 Jos Daerden (1954-), footballeur belge
 Koen Daerden (1982-), footballeur belge, fils de Jos Daerden
 Michel Daerden (1949-2012), homme politique belge
 Frédéric Daerden (1970-), homme politique belge, fils de Michel Daerden

Patronyme flamand